Бочкарёв, Василий Иванович:
* Бочкарёв, Василий Иванович (род. 1942) — советский и российский актёр.
 Бочкарёв, Василий Иванович (1906—1982) — бригадир слесарей Советско-Гаванского судоремонтного завода Дальневосточного государственного морского пароходства Министерства морского флота СССР, Герой Социалистического Труда.